National Rifle Association of America, societat defensora de la propietat particular d'armes de foc als Estats Units
 Exèrcit de Resistència Nacional (del seu nom en anglès National Resistance Army), organització guerrillera històrica d'Uganda
 National Recovery Administration, òrgan administratiu històric creat en el context del New Deal als Estats Units
 Àrea Recreativa Nacional (del seu nom en anglès National Recreation Area), tipus d'unitat oficial del Servei de Parcs Nacionals dels Estats Units